Абха́зская госуда́рственная карти́нная галере́я — собрание национальных произведений искусства Абхазии, находящееся в Сухуме. Открыта 17 марта 1964 года (до 1994 года являлась филиалом Абхазского государственного музея).

История 
В 1963 году решением Совета Министров Абхазской АССР на основе лучших произведений из коллекции любителя изобразительного искусства, врача Е. Л. Фишкова (60 картин) в Сухуме была создана Картинная галерея. В формировании галереи также принял активное участие ряд местных художников: В. Бубнова, М. Эшба, О. Брендель, В. Цванбая и другие.

17 марта 1964 года картинная галерея была открыта как филиал Абхазского государственного музея. Была подготовлена экспозиция из более ста картин и двенадцати скульптур, представленных в трёх залах.

В последующие годы экспозиция залов галереи увеличивалась по мере пополнения фондов. В конце 1960-х в картинной галереи функционировало семь залов. 

До грузино-абхазского конфликта галерея находилась по адресу улица Пушкина. 

В 1994 году Картинная галерея стала самостоятельной. Правительство Республики Абхазия периодически оказывает содействие в приобретении лучших произведений художников Абхазии.

На сегодняшний день в фондах галереи хранится более четырех тысяч произведений.

Ссылки 
 Галерея на правительственном сайте Абхазии
 

Музеи, основанные в 1964 году
Художественные музеи
Музеи Сухума
Изобразительное искусство Абхазии
Художественные галереи